Sicules, ancien peuple de Sicile ;
 Sicule, langue disparue de ce peuple ;
 Sicules ou Székely, minorité magyarophone en Roumanie :
 Sicules de Transylvanie ;
 Sicules de Bucovine ;
 Hongrois sicule, leur langue ;
 Pays sicule, région transylvaine où ils sont majoritaires.